Nemoto ist der Familienname folgender Personen:

 Ryō Nemoto (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ryōsuke Nemoto (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Takumi Nemoto (* 1951), japanischer Politiker (LDP)
 Yūichi Nemoto (* 1981), japanischer Fußballspieler